Les Aventures de Poussin  constituent une série de bandes dessinées scénarisée par Éric-Emmanuel Schmitt avec des dessins de Janry.

La couverture du premier album porte uniquement le titre Les Aventures de Poussin , mais une page liminaire et la quatrième de couverture précisent « Tome 1 : Cui suis-je ? ».

Le tome 2 « Les apparences sont trompeuses » est paru le .

Références 

Bande dessinée française
Bande dessinée animalière
Poussin dans la bande dessinée